

Toponymes 
 Goma, une ville de la République démocratique du Congo
 Goma est une commune de la ville de Goma en République démocratique du Congo
 Conférence de Goma
 le Mont Goma et un site situé près de Séguéla à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où est situé un projet de mine d'or

Patronymes 
 Alain Goma (1972-), footballeur français.
 Guy Goma (1969-), "expert" informatique lors d'une méprise célèbre sur la BBC.
 Michel Goma (1932-2022), styliste et costumier français.
 Paul Goma (1935-2020), écrivain et dissident roumain.
 Valérie Gomav(1968-), metteuse en scène et dramaturge française.
 Adrien N'Goma (1976-), rugbyman français

Acronymes 
 Galerie d'art moderne de Glasgow (GoMA, Gallery of Modern Art) 
 Galerie d'art moderne du Queensland (GoMA)

Voir aussi 
 Goma (ou homa), rituel du feu dans le bouddhisme.
 Goma, un genre musical du nord de Madagascar.
 Ngoma, un village du département du Wouri, au Cameroun.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme